Чемпіонат Швейцарії з хокею 1999 — 88-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став «Лугано» (5 титул).

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у два етапи, на першому етапі команди грали в п'ять кіл. На другому етапі найкраща вісімка найкращих клубів в плей-оф розіграли звання чемпіону Швейцарії.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Плей-оф

Чвертьфінали 
 ХК «Амбрі-Піотта» — СК «Рапперсвіль-Йона» 5:2, 4:1, 7:0, 2:4, 6:2
 ХК «Клотен» — ЦСК Лайонс 1:3, 5:1, 3:2 (Б), 3:5, 1:2, 8:5, 3:1
 ХК «Лугано» — «Давос» 4:3 (ОТ), 2:3 (Б), 6:0, 6:5, 3:4, 4:3
 «Цуг» — СК «Берн» 2:3, 5:1, 3:4 (ОТ), 4:1, 5:2, 4:3 (ОТ)

Півфінали 
 ХК «Амбрі-Піотта» — ХК «Клотен» 3:1, 5:0, 2:3 (ОТ), 2:1 (ОТ), 3:1
 ХК «Лугано» — «Цуг» 7:6 (Б), 2:0, 3:1, 2:3 (ОТ), 6:1

Фінал 
 ХК «Лугано» — ХК «Амбрі-Піотта» 3:2 (Б), 3:5, 3:2 (ОТ), 4:0, 3:1

Плей-оф (втішний раунд) 
 ХК «Фрібур-Готтерон» — СК Лангнау 6:4, 8:3,2:1 (ОТ), 8:4

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1999 у швейцарському спорті